Arthur Dupont peut désigner :
 Arthur Dupont (né en 1985), un acteur français ;
 J. Arthur Dupont, un animateur de radio canadien.